

Грін-Спрінг — місто, штат Кентуккі
 Грін-Спрінг — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія